Крокет може да се отнася за:

 Крокет, вид храна
 Крокет (спорт), вид спорт
 Крокет (Калифорния), населено място в окръг Контра Коста в щата Калифорния, САЩ

Личности 
 Дейви Крокет, фолклорен герой на САЩ
 Кордел Крокет, басист на музикалната група Ъгли Кид Джо
 Лари Крокет, американски пилот от Формула 1